Новохатько — українське прізвище. Відомі носії:

 Новохатько Вікторія Григорівна — артистка Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру, заслужений артист України.
 Новохатько Володимир Данилович — заслужений майстер спорту України, заслужений тренер України з греко-римської боротьби.
 Новохатько Леонід Михайлович (* 1954) — міністр культури України (2013—2014), доктор історичних наук, професор.
 Новохатько Михайло Степанович (1907-1944) — радянський танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Новохатько Олег Олександрович (1992—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Новохатько Олександр Корнійович — президент федерації самбо України.

Примітки 

Українські прізвища